Nandayure är en ort i Costa Rica.   Den ligger i provinsen Guanacaste, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden San José. Nandayure ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nandayure är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära Nandayure åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Nandayure. Runt Nandayure är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Nandayure är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är oktober, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guanacaste (provins)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar